Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2017 avgjordes den 22 februari–5 mars 2017 i Lahtis i Finland. Det var de 51:a världsmästerskapen i ordningen. Arenorna, som ligger tillsammans, var Salpausselkä-backarna för backhoppningen och Lahtis stadion för längdskidåkningen. Orten har arrangerat VM sex gånger tidigare; 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 och 2001. 

På FIS-kongressen i Sydkorea i maj 2012 beslutades det att Lahtis skulle vara värd för mästerskapen 2017.

TV-rättigheterna för att sända tävlingarna i Sverige hade SVT.

Finalister i omröstningen om värdskap

Tävlingsprogram 
Totalt 21 grenar i tre sporter genomfördes under världsmästerskapen.

Anm. Kvalificeringstävlingarna den 22 februari i längdåkning var förbehållna deltagare som inte hade FIS-poäng nog för att vara direktkvalificerade till huvudtävlingarna. De tio första i mål i respektive race för kvinnor och män (5 respektive 10 km klassiskt) var kvalificerade för att deltaga i de kommande individuella tävlingarna.

Medaljöversikt

Backhoppning

Damer 
 
 style="vertical-align:top;"
 Normalbacke, HS100

Herrar 
 
 style="vertical-align:top;"
 Normalbacke, HS100
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Stor backe, HS130
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Lagtävling i stor backe, HS130
 Piotr ŻyłaDawid KubackiMaciej KotKamil Stoch
 Anders FannemelJohann André ForfangDaniel-André TandeAndreas Stjernen
 Michael HayböckManuel FettnerGregor SchlierenzauerStefan Kraft

Mix 
 
 style="vertical-align:top;"
 Lagtävling i normalbacke, HS100
 Carina VogtMarkus EisenbichlerSvenja WürthAndreas Wellinger
 Daniela Iraschko-StolzMichael HayböckJacqueline SeifriedsbergerStefan Kraft
 Sara TakanashiTaku TakeuchiYuki ItoDaiki Ito

Längdåkning 
K: Klassisk stil
F: Fristil''

Damer 
 
 style="vertical-align:top;"
 Sprint (F)
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Skiathlon 7,5 + 7,5 km (K+F)
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Sprintstafett (K)
 Heidi WengMaiken Caspersen Falla
 Julia BelorukovaNatalja Matvejeva
 Sadie BjornsenJessie Diggins
 style="vertical-align:top;"
 10 km intervallstart (K)
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Stafett 4 × 5 km (K+K+F+F)
 Maiken Caspersen FallaHeidi WengAstrid JacobsenMarit Bjørgen
 Anna HaagCharlotte KallaEbba AnderssonStina Nilsson
 Aino-Kaisa SaarinenKerttu NiskanenLaura MononenKrista Pärmäkoski
 style="vertical-align:top;"
 30 km masstart (F)

Herrar 
 
 style="vertical-align:top;"
 Sprint (F)
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Skiathlon 15 + 15 km (K+F)
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Sprintstafett (K)
 Nikita KrjukovSergej Ustiugov
 Dietmar NöcklerFederico Pellegrino
 Sami JauhojärviIivo Niskanen
 style="vertical-align:top;"
 15 km intervallstart (K)
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Stafett 4 × 10 km (K+K+F+F)
 Didrik TønsethNiklas DyrhaugMartin Johnsrud SundbyFinn Hågen Krogh
 Andrej LarkovAleksandr BessmertnychAleksej TjervotkinSergej Ustiugov
 Daniel RickardssonJohan OlssonMarcus HellnerCalle Halfvarsson
 style="vertical-align:top;"
 50 km masstart (F)

Nordisk kombination 
 

 style="vertical-align:top;"
 Normalbacke + 10 km
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Stor backe + 10 km
 
 
 
 style="vertical-align:top;"
 Lagtävling,normalbacke + 4 × 5 km
 Björn KircheisenEric FrenzelFabian RießleJohannes Rydzek
 Magnus MoanMikko KokslienMagnus KrogJørgen Graabak
 Bernhard GruberMario SeidlPhilipp OrterPaul Gerstgraser
 style="vertical-align:top;"
 Lagtävling,stor backe + 2 × 7,5 km
 Eric FrenzelJohannes Rydzek
 Magnus KrogMagnus Moan
 Yoshito WatabeAkito Watabe

Medaljligan

Fördelat efter utövare

Fördelat efter nation

Övrigt 
Under mästerskapet uppmärksammades Adrian Solano från Venezuela som deltog i kvalet för längdåkningen. Världsmästerskapet var Solanos första tävling efter några timmars träning nära Umeå. Han avbröt kvalet efter första rundan. Dessutom hade han redan stoppads i Paris vid första försöket att komma till Finland. Efter andra försöket nådde han Lahti kort före kvalifikationen.

Källor

Externa länkar 
 Lahtis 2017  

2017 i Finland
Sportevenemang i Lahtis
Backhoppning i Finland
Längdskidåkning i Finland
Nordisk kombination i Finland
Backhoppningssäsongen 2016/2017
Längdskidåkningssäsongen 2016/2017
Nordisk kombination-säsongen 2016/2017
Internationella sportevenemang i Finland
2017